|-
| (57401) 2001 RB93||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57402) 2001 RR94||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57403) 2001 RG95||||12 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57404) 2001 RG101||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57405) 2001 RS109||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57406) 2001 RT110||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57407) 2001 RB112||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57408) 2001 RC115||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57409) 2001 RT120||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57410) 2001 RD126||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57411) 2001 RC128||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57412) 2001 RP150||||11 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57413) 2001 SE||2001 SE||16 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (57414) 2001 SJ||2001 SJ||16 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (57415) 2001 SD1||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57416) 2001 SL1||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57417) 2001 ST1||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57418) 2001 SE4||||18 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (57419) 2001 SJ5||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57420) 2001 SE7||||18 вересня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (57421) 2001 SY8||||19 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (57422) 2001 SR9||||18 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57423) 2001 SW20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 57424 Целумнокту (Caelumnoctu)||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57425) 2001 SR22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57426) 2001 SW26||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57427) 2001 SD28||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57428) 2001 SW31||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57429) 2001 SX33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57430) 2001 SJ38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57431) 2001 SB39||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57432) 2001 SM40||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57433) 2001 SE42||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57434) 2001 SH46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57435) 2001 SQ47||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57436) 2001 SA50||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57437) 2001 SB52||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57438) 2001 SM52||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57439) 2001 SJ53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57440) 2001 SR53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57441) 2001 SW53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57442) 2001 SF54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57443) 2001 SM54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57444) 2001 SM55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57445) 2001 SE56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57446) 2001 SM56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57447) 2001 SQ58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57448) 2001 SV58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57449) 2001 SA65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57450) 2001 SU69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57451) 2001 SV69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57452) 2001 SX69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57453) 2001 SL70||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57454) 2001 SZ70||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57455) 2001 SJ71||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57456) 2001 SK71||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57457) 2001 SC72||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57458) 2001 SX73||||18 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57459) 2001 SC74||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57460) 2001 SA75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57461) 2001 SY75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57462) 2001 SZ75||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57463) 2001 SB76||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57464) 2001 SY93||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57465) 2001 SH108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57466) 2001 SU108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57467) 2001 SZ108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57468) 2001 SF111||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57469) 2001 SA115||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57470) 2001 ST115||||19 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| 57471 Mariemarsina||||22 вересня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (57472) 2001 SO124||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57473) 2001 SE127||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57474) 2001 SL129||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57475) 2001 SO132||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57476) 2001 SB134||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57477) 2001 SU151||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57478) 2001 SW151||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57479) 2001 SD153||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57480) 2001 SO153||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57481) 2001 ST153||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57482) 2001 SH154||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57483) 2001 SU155||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57484) 2001 ST159||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57485) 2001 SN161||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57486) 2001 SH163||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57487) 2001 SN163||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57488) 2001 ST163||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57489) 2001 SN173||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57490) 2001 ST175||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57491) 2001 SY176||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57492) 2001 SR179||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57493) 2001 SR185||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57494) 2001 SM199||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57495) 2001 SS211||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57496) 2001 SB234||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57497) 2001 SP235||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57498) 2001 SE239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57499) 2001 SX239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57500) 2001 SM244||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

57400